Jiske Griffioen era la detentrice del titolo da due anni ma è stata sconfitta in finale da Yui Kamiji con il punteggio di 62–7, 6–3, 6–3.

Teste di serie 

  Jiske Griffioen (finale)

 Yui Kamiji (campionessa)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2017